4-й конгресс Германского шахматного союза проходил с 13 по 25 июля 1885 года в Гамбурге.

Борьба в турнире была исключительно жесткой, группа из шести шахматистов значительно оторвалась от преследователей. В итоге победил И. Гунсберг, а преследователи отстали от него всего на пол-очка.

Турнир стал первым большим успехом Гунсберга, которого с этого момента начали рассматривать как одного из претендентов на мировую корону.

Турнирная таблица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com

Шахматные турниры в Германии
Международные спортивные соревнования в Гамбурге
1885 год в шахматах